La Coppa di Turchia 2010-2011, o Spor Toto Türkiye Kupası per ragioni di sponsorizzazione, è la 26ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le sedici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2010-2011.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2010-2011
Coppa del Presidente 2010

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile